Arai kan som auktorsförkortning betyda:

 Ryoichi Arai
 Kei Arai

Robotskapade auktorsförkortningar